Cratere Byrd – cratere lunare
 Cratere Byrd – cratere su Marte